Степень деформации — отношение размеров (габаритов) конечного продукта к необходимым размерам (габаритам). Если отклонения нет, то степень деформации равна нулю. Также степень деформации рассчитывается как соотношение глубокой вытяжки.

Пусть , ,  — первоначальные размеры, а , ,  — окончательные.

При условии :

     

 

 

Рассмотрим изменение размера вдоль оси  от значения  до значения . Тогда степень деформации вдоль оси  даётся выражением:

 

При условии сохранения объёма:

 

Максимальная степень деформации:

Литература 

 Günter Gottstein: Materialwissenschaft und Werkstofftechnik Physikalische Grundlagen. 4., neu bearb. Aufl. 2014. Berlin, Heidelberg 2014, ISBN 978-3-642-36603-1.
 R. Neugebauer (Hrsg.): Umform- und Zerteiltechnik. Verlag wissenschaftliche Skripten, Chemnitz 2005, ISBN 3-937524-35-5.

Материаловедение